Weymarn ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Peter Jost von Weymarn (1793–1846), kaiserlich-russischer General
 Alexander Barclay de Tolly-Weymarn (1824–1905), kaiserlich-russischer Offizier
 Friedrich Wilhelm Magnus von Weymarn (1831–1913), kaiserlich-russischer General
 Pjotr Petrowitsch von Weimarn (1897–1935), russischer Chemiker, Mitbegründer der Kolloidchemie
 Peter W. von Weymarn (* 1936), von 1972 bis 1978 Präsident des Verbandes der Deutschen Prädikatsweingüter
 Verena von Weymarn (* 1943), Militärärztin und erster weiblicher General in der deutschen Geschichte
 Balthasar von Weymarn (* 1968), deutscher Autor und Regisseur

Weymarn ist der Name
 eines deutsch-baltischen Adelsgeschlecht, siehe Weymarn (Adelsgeschlecht)
 eines Ortes (Веймарн) etwa 10 km östlich von Kingissepp an der Bahnstrecke Narva–Sankt Petersburg

Siehe auch:
 Weimarn
 Weymar